Людми́ла Ако́повна Арутюня́н (, 13 ноября 1941, Ереван) — армянский социолог, политический и общественный деятель.

 1974—1975 — Парижский университет
 1967 — Московский государственный университет, институт повышения квалификации.
 1958—1963 — Ереванский государственный университет. Кандидат экономических наук (1971).
 1986 — Доктор философских наук, институт социологии (Москва).
 С 1963 — Ереванский государственный университет; преподаватель, старший преподаватель, профессор социологии, заведующая кафедрой социологии, декан социологического факультета.
 1988—1991 — была членом верховного совета Армянской ССР.
 На XXVIII съезде КПСС в июле 1990 года избрана членом ЦК КПСС.
 С 1997 — директор центра региональной интеграции и разрешения конфликтов ЕГУ.
 1998 — кандидат в президенты Армении.
 Приглашённый профессор в университете Джоржа Мейсона, институт анализа и разрешения конфликтов (США, штат Виргиния).
 Приглашённый профессор в национальном институте демографических исследований (Париж).
 С 1998 — член независимого исследовательского совета по миграции стран СНГ и Балтии.
 С 2001 — член Американской социологической ассоциации.
 С 2002 — член группы социальных специалистов Совета Европы.
 С 2003 — член совета ученых INTAS.

Награждена медалями Мовсеса Хоренаци (1999) и «За заслуги перед Отечеством» 1-ой степени (2016).

Участие в проектах 
 1997 — Бюджет городской и сельских семей Армении.
 1998 — Социальная безопасность в Армении.
 1999 — Возвращающиеся в Армению трудовые эмигранты.
 2000 — Социально-экономический портрет интегрировавшихся мигрантов в СНГ, исследование доступности социальных и медицинских услуг.
 2001 — Исследование общественного мнения в отношении реформ в социальной сфере, анализ состояния в области отмены всех форм дискриминации в отношении женщин в Армении.
 2002 — Пути повышения эффективности системы предоставляемых семьям льгот в Армении: пилотный проект, скрытая безработица и скрытая занятость: пилотный проект.
 2004 — Социальная стратификация в Армении. Коллективная память и поведение личности. Реформация сферы образования: общественное и экспертное мнение.

Примечания

Ссылки 
 Биография

Социологи СССР
Социологи Армении
Общественные деятели Армении
Публицисты Армении
Доктора философских наук
Выпускники Ереванского государственного университета
Преподаватели Ереванского государственного университета
Депутаты Верховного Совета Армянской ССР
Народные депутаты СССР от женских советов
Кандидаты в президенты Армении
Члены ЦК КПСС
Социологи по алфавиту
Женщины-политики Армении